Драйв (от  — движение, езда):
 Драйв (теннис) — одна из разновидностей удара в теннисе.
 Драйв (музыка) — манера пения и инструментальной игры, особенно часто используется в рок-музыке.
 Драйв (психоанализ) — инстинктивное влечение.
 Драйв (телеканал) — кабельный и спутниковый телеканал из серии каналов ЗАО «Стрим-контент»
 Драйв (фильм, 1997) — американский художественный фильм 1997 года.
 Драйв (фильм, 2011) — американский художественный фильм 2011 года. Приз за лучшую режиссуру 64 Каннского кинофестиваля
 Drive — альбом Алана Джексона.
 Драйв (журнал) (The Drive) — российский печатный и интернет-журнал об автомобилях, выходящий с 2005 года.

 Google Drive — сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией Google.